Cutts ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cutts (1769–1846), US-amerikanischer Politiker
 Don Cutts (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Graham Cutts (1885–1958), britischer Filmregisseur und -produzent
 John Cutts, 1. Baron Cutts (1661–1707), englischer Offizier und Politiker
 Luke Cutts (* 1988), britischer Stabhochspringer
 Marsena E. Cutts (1833–1883), US-amerikanischer Politiker
 Matt Cutts, US-amerikanischer Softwareentwickler
 Patricia Cutts (1926–1974), englische Schauspielerin 
 Richard Cutts (1771–1845), US-amerikanischer Politiker
 Steve Cutts (* 1995), britischer Animator und Illustrator

Cutts ist der Name folgender Orte:
 Cutts (New Hampshire)

Siehe auch:
 Cutt
 Katz
 Catz (Begriffsklärung)